Нота може да се отнася за:
 нота – музикален термин
 нота – дипломатически документ
 нота – средносрочна (от 2 до 5 г.) облигация